Dávid Ilona (?) forgatókönyvíró
 Dávid Ilona (1972) közgazdász

Jegyzetek